Quo vadis, latin szállóige
 Quo vadis, Henryk Sienkiewicz regénye (1896)
 Quo vadis, Jean Nougès operája (1909)
 Quo vadis, Lucien Nonguet és Ferdinand Zecca filmje (1902)
 Quo vadis, Enrico Guazzoni filmje (1912)
 Quo vadis, Gabriellino D’Annunzio és Georg Jacoby filmje (1925)
 Quo Vadis?, Mervyn LeRoy filmje (1951)
 Quo vadis, Franco Rossi rendező televíziós sorozata (1985)
 Quo vadis, Jerzy Kawalerowicz filmje (2001)
Zene
 Quo Vadis, román zenekar
 Quo Vadis, kanadai death-metal zenekar volt 2011-ig